Heikki Paasonen est un nom pouvant désigner:

 (1865-1919), linguiste et ethnographe finlandais
 (né en 1983), présentateur finlandais de télévision

Voir aussi

Paasonen, Heikki